

Opere 
 Stalin's Russia, London, Victor Gollancz Ltd., 1949.  
 The secret of democracy, New York, The Vanguard Press, 1955. 
 The technique of Soviet propaganda, 1959.
 The technique of Soviet propaganda. A study presented by the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-sixth Congress, second session, Washington, U.S. Govt. Print. Off., 1960. 
 The anthill: The human condition in Communist China, London, Stevens & Sons Limited - New York, Frederick A. Praeger, 1960.
 The unrelenting war: a study of the strategy and techniques of communist propaganda and infiltration, New York, American-Asian Educational Exchange, 1960. 
 Counter attack;: A plan to win the political warfare of the Soviets, New York, American-Asian Educational Exchange, 1962.
 Vietnam : an eye-witness account, Springfield, Crestwood Books, 1964.
 The techniques of Soviet propaganda: A study presented by the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, United States Congress, Eighty-ninth Congress, first session, Washington, U.S. Govt. Print. Off., 1965.
 Embassies of subversion, New York, American Afro-Asian Educational Exchange, 1965. 
 Sellout in Vietnam?, Arlington, Crestwood Books, 1966. 
 Red foxes in the chicken coop: How to Win against Communism, Arlington, Crestwood Books, 1966. 
 The techniques of Soviet propaganda: A study presented by the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, United States Congress, Ninetieth Congress, first session, Washington, U.S. Govt. Print. Off., 1967. 
 Promise and reality: fifty years of Soviet-Russian 'achievements''', London, European Freedom Council (British Section), 1967. 
 Fifty years: The USSR versus the USA, New York, Twin Circle Publishing Company, 1968.
 Vietnam assessment, Saigon, The Vietnam Council on Foreign Relations, 1972. 
 Hippies, drugs, and promiscuity, New Rochelle, Arlington House, 1972. 
 Chile, the crime of resistance, Richmond, Foreign Affairs Pub. Co., 1982. 
 Cultivating Thinking in English and the Language Arts'', Crestwood Books, 1991

Note